Ilm kan syfta på:

 Ilm (mytologi) – en numera så gott som okänd gudinna, valkyria eller dis

Geografi

Tyskland 

 Ilm (Saale) – vattendrag,  
 Ilm (Abens) – vattendrag, Bayern,